Сен-Север или Сен-Севе — название нескольких коммун во Франции.

 Сен-Север — коммуна во Франции, департамент Ланды; поселение возникло вокруг аббатства Сен-Севера, которое, в свою очередь, было построено вокруг часовни с мощами святого Северуса.
 Сен-Севе-Кальвадос — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Сен-Север-де-Рюстан — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Сен-Север-де-Сантонж — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта.